Маряхин — русская фамилия. Известные носители:

 Маряхин, Сергей Степанович (род. 1911) — советский военачальник, генерал армии.
 Маряхин, Михаил Иванович (род. 1977) — политический деятель Самарской области, депутат .